Zedler steht für:
 einen Honigsammler, siehe Zeidlerei
 einen Sammler aller Art des Sammeln willens, siehe Sammeln
 Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste

Zedler ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Zedler (* 1962/63), deutscher Basketballspieler
 Dirk Zedler (* 1962), Diplomingenieur
 Gottfried Zedler (1860–1945), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Harry Zedler (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Johann Heinrich Zedler (1706–1751), deutscher Buchhändler und Verleger
 Klaus Zedler (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Otto Zedler (1893–1978), deutscher Schauspieler
 Peter Zedler (* 1945), deutscher Pädagoge
 Roland Zedler (1931–2022), deutscher Brigadegeneral

Siehe auch:
 Zettler
 Zeidler (Familienname)
 Zeitler